Уэзерби - фамилия и топоним:

Фамилия 
 Уэзерби, Джеймс (род. 1952) — бывший астронавт НАСА. 
 Уэзерби, Джордж (1851—1920) — американский художник.

Топоним 
 Уэзерби — город в Уэст-Йоркшире, Англия.

См. также 
 Уэзерли